Базен ( та ) — французькі прізвища.

Відомі носії 
 Андре Базен (; 1918–1958) — французький кінокритик, історик та теоретик кіно.
 Жак Рігомер Базен (1771–1820) — французький публіцист.
 Жан Базен (; 1904–2001) — французький художник.
 Марк Луї Базен (; 1932–2010) — в. о. президента та прем'єр-міністр Гаїті (1992–1993).
 П'єр-Домінік (Петро Петрович) Базен (; 1783–1838) — французький та російський інженер шляхів сполучення, математик, механік; генерал-лейтенант.
 П'єр-Домінік Базен (; 1809–1893) — французький інженер.
 Рене Базен (1853–1932) — французький романіст.
 Тома Базен (1412–1491) — французький хроніст та політичний діяч.
 Франсуа Ашиль Базен (; 1811–1888) — маршал Франції, учасник воєн в Алжирі, Іспанії, Кримської війни, австро-італо-французької війни та Мексиканської експедиції.
 Франсуа Еммануель Жозеф Базен (; 1816–1878) — французький композитор та музичний педагог.
 Ерве Базен (; 1911–1996) — французький письменник.

 Базен — літературний герой: слуга Араміса в трилогії Олександра Дюма «Три мушкетери», «Двадцять років потому», «Віконт де Бражелон, або Десять років потому»

Французькі прізвища